Tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva Alfa Romeo v Formuli 1.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| 158
|rowspan="7"| Alfa Romeo S8 (s/c)
|rowspan="7"| 
||
|| VB
|| MON
|| 500
|| ŠVI
|| BEL
|| FRA
|| ITA
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
|
|
|
|
|rowspan="7"| -
|rowspan="7"| -
|-
| Juan Manuel Fangio
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nino Farina
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luigi Fagioli
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reg Parnell
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piero Taruffi
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Consalvo Sanesi
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="8"| 
|rowspan="8"| 159
|rowspan="8"| Alfa Romeo S8 (s/c)
|rowspan="8"| 
||
|| ŠVI
|| 500
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| ŠPA
||
||
||
||
||
||
||
||
|
|
|
|
|
|rowspan="8"| -
|rowspan="8"| -
|-
| Juan Manuel Fangio
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nino Farina
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luigi Fagioli
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Felice Bonetto
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toulo de Graffenried
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Consalvo Sanesi
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Paul Pietsch
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 177179
|rowspan="3"| Alfa Romeo V12
|rowspan="3"| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
|
|
|
|
|
|rowspan="3"|0
|rowspan="3"|NC
|-
| Bruno Giacomelli
| 
| 
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
| Vittorio Brambilla
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 179
|rowspan="5"| Alfa Romeo V12
|rowspan="5"| 
||
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
|
|
|
|
|
|rowspan="5" |4
|rowspan="5" |11.
|-
| Bruno Giacomelli
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Patrick Depailler
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vittorio Brambilla
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Andrea de Cesaris
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 179
|rowspan="3"| Alfa Romeo V12
|rowspan="3"| 
||
|| ZZDA
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| ŠPA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| LVE
||
|
|
|
|
|
|rowspan="3" |10
|rowspan="3" |9.
|-
| Bruno Giacomelli
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Mario Andretti
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 179182
|rowspan="3"| Alfa Romeo V12
|rowspan="3"| 
||
|| JAR
|| BRA
|| ZZDA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| KAN
|| NIZ
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| AVT
|| ŠVI
|| ITA
|| LVE
|
|
|
|
|
|rowspan="3" |7
|rowspan="3" |10.
|-
| Bruno Giacomelli
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|
|
|
|
|
|-
| Andrea de Cesaris
| bgcolor="#CFCFFF"| 13
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#FFDF9F"| 3
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#DFFFDF"| 6
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#EFCFFF"| Ret
| bgcolor="#CFCFFF"| 10
| bgcolor="#CFCFFF"| 10
| bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 183T
|rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
|rowspan="3"| 
||
|| BRA
|| ZZDA
|| FRA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| VZDA
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| JAR
||
|
|
|
|
|
| rowspan="3"|18
| rowspan="3"|6.
|-
| Andrea De Cesaris
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DSQ
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Mauro Baldi
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 184T
|rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
|rowspan="3"| 
||
|| BRA
|| JAR
|| BEL
|| SMR
|| FRA
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| ZDA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| POR
|
|
|
|
|
| rowspan="3"|11
| rowspan="3"|8.
|-
| Riccardo Patrese
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|-
| Eddie Cheever
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 185T184TB
|rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
|rowspan="3"| 
|||| BRA
|| POR
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| BEL
|| EU
|| JAR
|| AVS
|
|
|
|
|
| rowspan="3"|0
| rowspan="3"|12.
|-
| Riccardo Patrese
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
| Eddie Cheever
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C38
|rowspan="3"| Ferrari 064 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 57
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"| Kimi Räikkönen
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 10
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#cfcfff"| 17
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#cfcfff"| 16
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|-
|align="left"| Antonio Giovinazzi
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#cfcfff"| 16
|style="background-color:#cfcfff"| 19
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#cfcfff"| 16
|style="background-color:#DFFFDF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#cfcfff"| 18
|style="background-color:#cfcfff"| 18†
|style="background-color:#DFFFDF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 10
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#cfcfff"| 16
|-
|}

Alfa Romeo
Alfa Romeo